Asthenargoides är ett släkte av spindlar. Asthenargoides ingår i familjen täckvävarspindlar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Täckvävarspindlar
Asthenargoides